Кліваж — процес розщеплення гірських порід на тонкі пластини і призми по густій мережі відносно паралельних поверхонь.
 Об'єкт "Кліваж" — підземний ядерний вибух у мирних цілях на території Української РСР, Донбас.